Escuela Media Long o Escuela Secundaria Long (Long Middle School) puede referirse a las siguientes escuelas de grados 6 a 8/7 a 9 (en inglés, una "middle school" o "junior high school"):
 Escuela Secundaria Dan F. Long (Dallas) - Distrito Escolar Independiente de Carrollton-Farmers Branch
 Escuela Secundaria J.L. Long (Dallas) - Distrito Escolar Independiente de Dallas
 Escuela Secundaria Jane Long o Academia Jane Long (Houston) - Distrito Escolar Independiente de Houston
 Jane Long Middle School (Bryan, Texas) - Distrito Escolar Independiente de Bryan
 Long County Middle School (Ludowici (Georgia))

También:
 R. A. Long High School en Longview (Washington), una escuela preparatoria/secundaria (en inglés, una high school) de los grados 9 a 12